Helmand se puede referir a:

  Río Helmand, río entre Irán y Afganistán.
  Provincia de Helmand, provincia de Afganistán.
 Lago Helmand, lago en el sureste de Irán, cerca de Afganistán.